Stati Uniti d'America
 Vicksburg – census-designated place della Contea di La Paz, Arizona
 Vicksburg – villaggio della Contea di Kalamazoo, Michigan
 Vicksburg – città della Contea di Warren, Mississippi
 Vicksburg – census-designated place della Contea di Union, Pennsylvania